Tenellia är ett släkte av snäckor som beskrevs av A. Costa 1866. Tenellia ingår i familjen Tergipedidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Tenellia